Дискография британской рок-группы Led Zeppelin включает в себя 9 студийных альбомов, 4 концертных альбома, 9 сборников и 15 синглов. Группа первой использовала концепцию альбомно-ориентированного рока и часто отказывалась выпускать популярные песни в форме синглов. Их дебютный альбом Led Zeppelin (1969), выпущенный Atlantic Records, занял шестую позицию в UK Albums Chart и десятую строчку в американском Billboard 200. Он получил немало сертификаций, в том числе 8 раз был признан платиновым по версии RIAA и получил бриллиантовый сертификат от Music Canada.
Второй студийный альбом Led Zeppelin II был записан во время тура и выпущен через несколько месяцев после первого. Он занял первую строчку в чартах нескольких стран, включая Великобританию и США, где альбом 12 раз признавался платиновым. В альбом вошел самый успешный сингл группы «Whole Lotta Love», который поднялся в Топ 10 в нескольких музыкальных чартах. Led Zeppelin III (1970) имел более лёгкое звучания и больше фолка в своей основе по сравнению с предыдущими релизами группы. Он также поднялся на первую позицию в чартах Великобритании и США и 6 раз получил платину в США.

Безымянный четвёртый альбом Led Zeppelin, также называемый Led Zeppelin IV, был выпущен 8 ноября 1971 года и стал самым коммерчески успешным альбомом группы. Он получил 23 платиновых сертификата от RIAA, что является третьим самым высоким результатом среди всех альбомов. Пятый альбом группы, выпущенный в 1973 году, получил название Houses of the Holy и снова занял верхние строчки чартов и 11 раз был признан платиновым RIAA. В 1974 году группа основала собственный лейбл Swan Song Records, который впоследствии выдал остальные альбомы Led Zeppelin. Первым был двойной альбом Physical Graffiti, который получил 16 платиновых сертификаций от RIAA. Однако седьмой альбом Presence (1976) не показал таких же высоких результатов, как предыдущие релизы, и получил от RIAA 3 платиновые награды. 20 октября 1976 года Led Zeppelin выпустили свой первый концертный фильм «Песня остаётся всё такой же». Запись происходила во время трёх ночных концертов в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке и в течение Североамериканского тура Led Zeppelin 1973 года. Восьмой альбом In Through the Out Door получил 6 сертификатов платинового. Это последний альбом, выпущенный группой перед смертью Джона Бонэма, который умер в 1980 году от несчастного случая, вызванного злоупотреблением алкоголем. После этого случая группа распалась.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники и бокс-сеты

Синглы

Видеоальбомы

Песни в чартах

Загрузки

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Led Zeppelin
Led Zeppelin